Het seizoen 2014/15 van RKC Waalwijk was het 31ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Waalwijk. De club kwam uit in de Eerste divisie, nadat RKC Waalwijk in het vorige seizoen op de zestiende plaats was geëindigd in de eindrangschikking. In de daaropvolgende play-offs promotie/degradatie verloor de club in de derde ronde van SBV Excelsior. RKC Waalwijk stond onder leiding van Martin Koopman, die Erwin Koeman was opgevolgd. Koopman vertrok na onderling overleg op 11 februari 2015 en opgevolgd door interim-coach Erwin van Breugel. Peter van den Berg trad op 21 februari uiteindelijk aan als de definitieve opvolger van Koopman. Onder zijn leiding eindigde RKC Waalwijk op de 20ste en laatste plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde de club al in de tweede ronde, waarin de amateurs van HHC Hardenberg te sterk waren.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2014/15 en onder leiding van trainer-coach Peter van den Berg als 20ste en laatste eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de KNVB beker in het seizoen 2014/15 en werden uitgeschakeld in de tweede ronde.

2015
RKC Waalwijk